Mirufens är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1915. Mirufens ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hårstrimsteklar
Mirufens